Miejscowości w USA:
 Towanda – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
 Towanda – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
 Towanda – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
Gminy w USA:
 Towanda (ang. Towanda Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
 Towanda (ang. Towanda Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
 Towanda (ang. Towanda Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Phillips
 Towanda (ang. Towanda Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford